Бенисано (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия. Занимает площадь 2,3 км². Население — 2266 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 2 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Página de la Población de Benisanó 

Муниципалитеты Валенсии